Die NB I. Szabó László csoport 2019/20 ist die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Der Titelverteidiger Tungsram Aquaprofit NTSK gewann alle Wettkämpfe und wurde souverän Meister. Aus der NB I/B. war der MTK Budapest aufgestiegen, der zusammen mit dem Szegeder Verein Maróczy Géza Sportegyesület (der rein sportlich bereits im Vorjahr abgestiegen wäre, aber durch Meldeverzichte noch den Klassenerhalt erreichte) direkt wieder absteigen. Anders als in den beiden vorherigen Jahren entscheiden über die Platzierungen zunächst die Brettpunkte und erst danach die Mannschaftspunkte.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2019/20.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe der ersten sieben Runden fanden statt am 16. und 17. November, 1. und 15. Dezember 2019, 2. und 16. Februar sowie 8. März 2020. Die beiden ersten Runden wurden zentral in Budapest ausgetragen, die übrigen Runden dezentral bei den beteiligten Vereinen. Die beiden letzten Runden sollten am 18. und 19. April 2020 zentral gespielt werden, wurden aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. Stattdessen wurden die beiden letzten Runden am 30. August und 13. September 2020 dezentral gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2019
Schachveranstaltung 2020